Ghosh est un patronyme d'origine indienne porté notamment par :

 Amitav Ghosh (né en 1956), écrivain et critique littéraire indien d'expression anglaise ;
 Auritra Ghosh actrice indienne ;
 Binoy Ghosh (1917-1980), sociologue, écrivain et critique littéraire indien ;
 Jnan Prakash Ghosh (1912–1997), joueur de tablâ indien ;
 Prabir Ghosh (né en 1945), citoyen indien, président de la Science and Rationalists' Association of India ;
 Ratna Ghosh (née en 1939), enseignante québécoise ;
 Pannalal Ghosh (1911–1960), flûtiste indien ;
 Rituparno Ghosh (1963–2013), réalisateur et scénariste indien ;
 Shanta Ghosh (née en 1975), athlète allemande spécialiste du 400 mètres.

Homonymie de patronyme